Oranges and Lemons o Oranges & Lemons ("aranci e limoni" in lingua inglese) può riferirsi a:

Cinema 
 Oranges and Lemons – film del 1923 diretto da George Jeske con Stan Laurel

Musica 
 Oranges & Lemons – album degli XTC del 1989
 Oranges & Lemons – gruppo musicale pop giapponese
 Oranges and Lemons – primo nome degli Orange and Lemons, gruppo musicale rock filippino